Владимир Александрович Михайлов: Михайлов, Владимир Александрович (1870—1955) — живописец, иконописец, фотограф.
 Михайлов, Владимир Александрович (1901—1955) — астроном Харьковской обсерватории.
 Михайлов, Владимир Александрович (1920—1946) — Герой Советского Союза.